Dobrinje (Montenegro), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Dobrinje (Servië), een plaats in de Servische gemeente Tutin
 Dobrinje (Bosnië en Herzegovina), een plaats in de gemeente Visoko in Bosnië en Herzegovina